Ву́лиця Ма́ршала Ко́нєва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Конєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Конєва — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Маршала Конєва — вулиця в місті Харків.

 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Олексія Береста в місті Вінниця.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Івана Виговського в місті Дніпро.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Самійла Кішки в місті Київ.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Миколи Міхновського в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Марії Заньковецької в місті Костопіль.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва Дружньої вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Юрія Коваленка в місті Кропивницький.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Освітянська у місті Новоукраїнка.
Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Хмельницький.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Черкаси.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва вулиці Якова Гальчевського в місті Шепетівка.
 Вулиця Маршала Конєва — колишня назва Горіхової вулиці в місті Ямпіль, Вінницька область.

Вулиці, названі на честь людей